2 miejscowości w Polsce: 
 Trzebin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Dobrzyca 
 Trzebin – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Człopa

Miejscowość w Niemczech:
 Trzebin – polska nazwa gminy Neutrebbin w Brandenburgii